Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Florentin – Indre
 Saint-Florentin – Yonne